Кра́тет (Крате́т, устаревшее Кра́тес от , родительный падеж ) — древнегреческое имя. Известные носители:

 
 Кратет Малльский (III век до н. э.) — древнегреческий философ-стоик и грамматик, глава пергамской грамматической школы.
 Кратет Тарсийский — древнегреческий философ Новой («третьей») академии, схоларх в 131—127 гг. до н. э.
 Кратет Фиванский (IV век до н. э. — III век до н. э.) — древнегреческий философ-киник.